Риччи, Марио:
  (1914—2005) — итальянский велосипедист.
 Риччи, Марио (1908—1989) — итальянский партизан.
 Риччи, Марио (??—1939) — итальянский танкист.